Хатум — фамилия. Известные носители:
 Хатум, Милтон
 Хатум, Мона